Att leva kan syfta på:

 Att leva (roman) – en kinesisk roman från 1992 (som filmen från 1994 är baserad på) 
 Att leva (film, 1952) – en japansk film från 1952 
 Att leva (film, 1994) – en kinesisk film från 1994
  Att leva (psalm) – en psalmtext nr 833 i Herren Lever 1977
 Att leva (sång) – en sång från 1969 av Mia Adolphson